Herrmann-Debroux peut être :
 Carl Herrmann-Debroux, homme politique belge ;
 Herrmann-Debroux, station de métro de Bruxelles ;
 Avenue Herrmann-Debroux et viaduc Herrmann-Debroux, boulevard bruxellois de la commune d'Auderghem.